

Architettura 
 Palazzo Panciera di Zoppola – palazzo storico a Collebeato 
 Villa Panciera a Murlis – palazzo storico a Zoppola
 Villino Panciera –  palazzo storico a Schio

Famiglie 
 Panciera – famiglia aristocratica friulana

Persone 
 Antonio Panciera – cardinale e umanista italiano
 Ezio Panciera – imprenditore italiano
 Giovanni Panciera – ex pattinatore di velocità su ghiaccio italiano
 Renato Panciera – velocista italiano
 Valentino Panciera Besarel – intagliatore e scultore italiano